Bide Arm kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bide Arm (vik), Newfoundland och Labrador, 
 Bide Arm (ort), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Kanadaförgreningar